Фёдор Кузьми́н:
 Кузьмин, Фёдор Борисович (1932—1977) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Фёдор Васильевич (1970—1996)  — Герой Российской Федерации.
 Кузьмин, Фёдор Дмитриевич (1915—?) — молдавский советский певец (баритон).
 Кузьмин, Фёдор Кузьмич (1896—1955) — генерал-майор.
 Кузьмин, Фёдор Михайлович (1937—2006) — генерал-полковник. 
 Кузьмин, Фёдор Сергеевич (род. 1983) — российский игрок в настольный теннис.